Duflo ist der Familienname folgender Personen:

 Esther Duflo (* 1972), französische Ökonomin
 Michel Duflo (* 1943), französischer Mathematiker

Siehe auch:
 Duflos
 Duflot